Taulant Xhaka (Bazel, 28 maart 1991) is een Albanees-Zwitsers voetballer die doorgaans als defensieve middenvelder speelt. Hij stroomde in 2010 door vanuit de jeugd van FC Basel. Xhaka debuteerde in 2014 in het Albanees voetbalelftal. Hij is de oudere broer van Granit Xhaka.

Clubcarrière 
Xhaka begon net als zijn broer met voetballen bij FC Concordia Basel. Beide trokken ze in 2002 naar de jeugcademie van FC Basel. Aan het begin van het seizoen 2010/11 promoveerden ze beiden naar het eerste elftal. Hij debuteerde in de hoofdmacht op 19 september 2010 tegen FC Mendrisio-Stabio in de Schweizer Cup. Op 27 februari 2011 debuteerde hij in de Zwitserse competitie tegen FC Luzern. Op 27 september 2011 debuteerde hij in de UEFA Champions League op Old Trafford tegen Manchester United. In januari 2012 besloot de club om Xhaka voor achttien maanden uit te lenen aan Grasshopper Club Zürich om wedstrijdervaring op te doen. In juli 2013 keerde hij terug bij de club en werd hij onder coach Murat Yakin meteen basisspeler.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Xhaka speelde in diverse Zwitserse jeugdelftallen. Hij behaalde onder meer vier caps voor Zwitserland –21. In totaal speelde hij 41 wedstrijden voor zijn land sinds zijn debuut voor Zwitserland –17. Xhaka debuteerde in het Albanees voetbalelftal in 2014. In juni 2016 nam hij met Albanië deel aan het EK 2016 in Frankrijk, het eerste interlandtoernooi waarvoor het land zich ooit plaatste. Hier speelde hij in de eerste wedstrijd tegen zijn jongere broer, die voor Zwitserland speelde. Albanië werd in de groepsfase uitgeschakeld na een overwinning op Roemenië (1–0) en nederlagen tegen Zwitserland (0–1) en Frankrijk (0–2).

Erelijst
 FC Basel
Super League
2010/11, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17Beker van Zwitserland
2016/17, 2018/19
 Grasshopper
'''Beker van Zwitserland
2012/13

Albanees voetballer
Kosovaars voetballer